

Geografie
Kingston Russell
La Russell
Russell (Arkansas)
Russell (Bayfield County, Wisconsin)
Russell (Iowa)
Russell (Kansas)
Russell (Kentucky)
Russell (Massachusetts)
Russell (Minnesota)
Russell (New York)
Russell (Nieuw-Zeeland)
Russell-eilanden, een eilandengroep in de Salomonseilanden
Russell County (Alabama), een county in de Amerikaanse staat Alabama
Russell County (Kansas), een county in de Amerikaanse staat Kansas
Russell County (Kentucky), een county in de Amerikaanse staat Kentucky
Russell County (Virginia), een county in de Amerikaanse staat Virginia
Russell Springs (Kansas)
Russell Springs (Kentucky)

Personen met Russell in achternaam
Allan Russell (1980), Schots voetballer
Armand Russell (1932), Amerikaans componist
Bertrand Russell (1872 – 1970), Brits filosoof
Bing Russell (1926 – 2003), Amerikaans acteur
Big John Russell (1943 – 2010), Surinaams-Nederlands soulzanger
Bill Russell (1934 – 2022), Amerikaans basketbalspeler
Brandi Russell (1982), Amerikaans actrice en danseres
Catherine Russell, Amerikaans jazz- en blueszangeres
Charles Taze Russell, oprichter van het Wachttorengenootschap en leider van de Bijbelonderzoekers (voorlopers van Jehova's getuigen)
Curley Russell (1917 – 1986), Amerikaans jazzspeler
David A. Russell (1957), Engels golfprofessional
David J Russell (1954), Brits golfprofessional
David O. Russell (1958), Amerikaans regisseur, producent en scenarioschrijver
Edward Russell (1e graaf van Orford) (1653 – 1727), Engels admiraal
Eric Frank Russell (1905 – 1978), Brits sciencefictionschrijver
Frederick Stratten Russell (1897 – 1984), Engels marienebioloog
Doug Russell (1946), Amerikaans olympisch zwemmer
Gary Russell, Jr., (1988), Amerikaans bokser
George Russell (autocoureur) (1998), Brits autocoureur
George Russell (componist) (1923 – 2009), Amerikaans jazzcomponist
George William Russell,  (1867 – 1935), Iers schrijver, schilder, nationalist en theosoof
Henry Norris Russell (1877 – 1957), astronoom onder andere bekend van het Hertzsprung-Russelldiagram
Hugh Russell (1959), Noord-Iers bokser
Ivo Watts-Russell, Brits platenbaas en producer
Jane Russell (1921 – 2011), Amerikaans actrice
John Peter Russell (1858 – 1930), Australisch impressionistisch schilder
John Russell (kynoloog) (1795 – 1883), ook wel Jack Russell, Engels dominee en kynoloog
John Russell (premier) (1792 – 1878), Brits politicus
John Russell (prohibitonist), Amerikaans predikant en antialcoholactivist
Johnny Russell (countryzanger) (1940 – 2001), Amerikaans countryzanger
Ken Russell (1927 – 2011), Brits filmregisseur
Keri Russell (1976), Amerikaans actrice
Kurt Russell (1951), Amerikaans acteur
Larry Russell (componist) (1913 – 1954), Amerikaans componist
Leon Russell (1942), Amerikaans muzikant en liedjesschrijver
Luis Russell (1902 – 1963), Amerikaans jazzpianist
Mary Doria Russell (1950), Amerikaans sciencefictionschrijfster
Mary Russell-Vick (1922 – 2012), Brits hockeyer
Michael Russell (1920 – 2009), Iers bisschop
Michael Russell (1978), Amerikaans tennisser
Micho Russell (1915 – 1994), Iers boer en tinwhistlespeler
Montae Russell, Amerikaans acteur
Paul Russell (1954), Nederlands politicus
Rachel Renée Russell, Amerikaans schrijfster
Raymond Russell (1972), Schots golfprofessional
Rosalind Russell, Amerikaans actrice
Sherri Russell (1958 – 2007), Amerikaans worstelaarster
Steve Russell, bedenker en maker van Spacewar
Steven Jay Russell (1957), Amerikaans oplichter
Theresa Russell (1957), Amerikaans actrice
Tom Russell (1953), Amerikaans songwriter
Willem Russell (1918 – 1993), Nederlands advocaat, procureur en politicus
William Howard Russell (1820 – 1907), Iers oorlogsverslaggever
William Russell (1616-1700), 1e hertog van Bedford, Engels liberaal politicus

Overige
Parson Russell-terriër, een hondenras
Russell (geslacht), een Brits adellijk geslacht (zie ook Hertog van Bedford)
Lampona russell, spinnensoort
Lillian Russell (film), een Amerikaans muziekfilm uit 1940
The Russell Hotel, een hotel in Dublin
Russell (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Russell Square (metrostation), een metrostation in Londen
Syndroom van Russell-Silver, ook wel RSS genoemd
Russell Street, een straat in Melbourne
Bertrand Russell College, openbare havo en vwo in Krommenie
Turbonilla russell, een slakkensoort
Jackrussellterriër, een hondenras
The Russell Girl, Amerikaans televisiefilm uit 2008